De Super G voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zaterdag 20 februari 2010 in Whistler Blackcomb. Titelhoudster was de Oostenrijkse Michaela Dorfmeister.

Uitslag 
DSQ = gediskwalificeerd, DNF = niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen super g